Blockbindung bezeichnet

 eine Art der Heftung eines Buches, siehe Japanbindung
 eine Art der Klebebindung, siehe Klebebindung #Blockbindung